La gara dei 50 metri farfalla maschili degli Europei 2018 si è svolta il 6 e 7 agosto 2018.

Podio

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo (RM), il record europeo (EU) e il record dei campionati (RC) erano i seguenti.

Risultati

Batterie

Swim-off

Semifinali

Finale

50 farfalla M